Кличко́ () — украинская фамилия:
 Кличко, Виталий Владимирович (род. 1971) — украинский профессиональный боксёр, чемпион мира; политик, городской глава Киева с 2014 года.
 Кличко, Владимир Владимирович (род. 1976) — украинский профессиональный боксёр, чемпион мира.

См. также 
 Братья Кличко
 «Кличко» — документальный фильм 2011 года о братьях Кличко.

Ссылки